«Аристокра́тия помо́йки»  — образное название, использованное российским автором-исполнителем песен, музыкантом и поэтом Трофимом для ряда своих произведений.

Песня 
 Аристократия помойки (песня) — песня Трофима (1995), давшая название ряду альбомов певца.

Альбомы 
 Аристократия помойки 1 (1995)
 Аристократия помойки 2 (1996)
 Аристократия помойки 3: Девальвация (1998)
 Аристократия помойки 4: Основной инстинкт (2001)